Bryales är en ordning av bladmossor. Bryales ingår i klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Bryales 1754 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bryales